Котелериус (, ; ,  — ) — французский эллинист.

Был профессором греческой словесности в Collège de France.

Известен изданиями сочинений отцов церкви:
 «Joh. Chrysostomi IV homiliae in psalmos et interpretatio Danielis» (П., 1661);
 «Patres aevi apostolici» (1672);
 «Ecclesiae graecae monumenta» (1677—1686); том 1; том 2 том 3; том 4
 «Analecta graeca» (1668).

Литература 
 

Филологи Франции